How the West Was Won (с англ. как был завоёван Запад) — тройной концертный альбом британской группы Led Zeppelin, выпущенный Atlantic Records 27 мая 2003 на CD и 7 октября 2003 на DVD-Audio.

На диске представлены записи записи двух концертов, состоявшихся в 1972 году в рамках турне по США. Первый был записан в зале L.A. Forum 25 июня 1972, второй в Long Beach Arena 27 июня. Джимми Пэйдж упомянул, что группа достигла в тот момент своего артистического пика.

Многие годы записи этих двух концертов были доступны лишь в качестве бутлегов, но и они были доступны в основном коллекционерам (например Burn Like a Candle). Хотя несколько записей концертов Led Zeppelin имели хождение среди поклонников, после того как были украдены из личных архивов Пэйджа в 1980-х. Однако концертных записей, вошедших в How the West Was Won, среди них не было.

Записи с этих двух выступлений подверглись основательному монтажу, осуществлённому под руководством Пэйджа в лондонской студии Sarm West Studios. Некоторые песни, которые исполнялись на концерте, не были включены в альбом, например «Communication Breakdown», «Thank You» и редкая версия «Louie Louie» (популярная американская рок-н-ролльная композиция) из шоу 25 июня.

14 июня 2003 года альбом дебютировал в чарте Billboard 200 под первым номером с 154 000 проданных копий и оставался в чарте на протяжении 16 недель. Альбом стал золотым, а 30 июля 2003 — платиновым. How the West Was Won стал первым альбомом Led Zeppelin, который занял первое место в чартах США за 24 года (после In Through the Out Door).

Отзывы в журналах

Список композиций

Диск 1 
 «LA Drone» (Page/Jones) — 0:14*
 «Immigrant Song» (Page/Plant) — 3:42*
 «Heartbreaker» (Page/Plant/Jones/Bonham) — 7:25*
 «Black Dog» (Page/Plant/Jones) — 5:41**
 «Over the Hills and Far Away» (Page/Plant) — 5:08**
 «Since I've Been Loving You» (Page/Plant/Jones) — 8:02*
 «Stairway to Heaven» (Page/Plant) — 9:38*
 «Going to California» (Page/Plant) — 5:37*
 «That's the Way» (Page/Plant) — 5:54**
 «Bron-Yr-Aur Stomp» (Jones/Page/Plant) — 4:55*

Диск 2 
 «Dazed and Confused» (Page) — 25:25**
 «Walter’s Walk» (Page/Plant)
 «The Crunge» (Bonham/Jones/Page/Plant)
 «What Is and What Should Never Be» (Page/Plant) — 4:41*
 «Dancing Days» (Page/Plant) — 3:42*
 «Moby Dick» (Bonham/Jones/Page) — 19:20**

Диск 3 
 «Whole Lotta Love» (Page/Plant/Jones/Bonham and Dixon) — 23:08**
 «Boogie Chillun» (Hooker/Besman) — 2:37
 «Let’s Have a Party» (Leiber) — 1:52
 «Hello Mary Lou» (Pitney) — 3:08
 «Going Down Slow» (Oden) — 8:39
 «Rock and Roll» (Page/Plant/Jones/Bonham) — 3:56*
 «The Ocean» (Page/Plant/Jones/Bonham) — 4:21**
 «Bring It On Home» (Dixon) — 9:30**
 «Bring It On Back» (Page/Plant/Jones/Bonham)

* Записано на Long Beach Arena.
** Записано на LA Forum.

Позиции в чартах

Сертификации

Официальные релизы

Участники записи 
 Jimmy Page — acoustic guitar, electric guitar, backing vocals, producer
 Robert Plant — vocals, harmonica
 John Paul Jones — bass guitar, bass pedals, keyboards, mandolin, backing vocals
 John Bonham — drums, percussion, backing vocals, co-lead vocals on «Bron-Yr-Aur Stomp»
Другие участники
 Eddie Kramer — engineer
 Kevin Shirley — engineer, mixing
 Drew Griffiths — sound assistant
 Ross Halfin — package creative consultant
 Phil Lemon — design, artwork
 Jim Cummins — photography
 James Fortune — photography
 Jeffrey Mayer — photography
 Michael Putland — photography
 Engineered and mixed at Sarm West Studios, London, March 2003.

Примечания

Ссылки 
 Ledzeppelin.com How the West Was Won 
 The Garden Tapes — analysis of live tracks edits for the album
 
 How the West Was Won на discogs.com

Концертные альбомы 2003 года
Альбомы Led Zeppelin
Альбомы, спродюсированные Джимми Пейджем
Концертные альбомы Atlantic Records
Тройные альбомы
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы со звуком 5.1
Альбомы, выпущенные на DVD-Audio
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums